Сенница монгольская () — вид дневных бабочек из семейства бархатниц (), впервые описанный в 1881 году русским энтомологом, крупнейшим для своего времени специалистом по бабочкам — Сергеем Николаевичем Алфераки.

Описание 
Самый крупный вид рода Coenonympha, с нехарактерной для его представителей окраской крыльев. Края крыльев округлые. На задних крыльях, на их нижней стороне в субмаргинальном поле находится ряд глазчатых пятен. Жилки на нижней стороне крыльев не контрастны общему фону.

Биология 
Сенница монгольская развивается в одном поколении за год. Время лёта: май — июнь. Бабочки обычно прячутся в зарослях растительности — преимущественно в высоких злаках. Летают неохотно.

Гусеницы сенницы монгольской питаются на чие Achnatherum splendens.

Ареал 
Эндемик Тянь-Шаня с очень узким ареалом, разорванным на отдельные участки. Встречается в юго-восточной части Казахстана — в долине реки Или и смежных районах. Известен также из района города Кульджи в Западном Китае. Обитает главным образом в поймах рек пустынной зоны. Встречаются преимущественно на злаковых лугах с зарослями кендыря, барбариса и лоха.

Охрана 
Вид включен в Красную книгу Казахстана — III категория: Редкий вид.

Данных об изменении ареала на территории Казахстана нету. Численность вида сокращается из-за деградации мест его природного обитания вследствие пожаров, сооружения водохранилищ, вырубок кустарниковой растительности.

В Казахстане вид охраняется в пойме реки Чарын в районе реликтовой ясеневой рощи.

Литература 
 Tuzov V. K., Bogdanov P. V., Devyatkin A. L., Kaabak L. V., Korolev V. A., Murzin V. S., Samodurov G. D., Tarasov E. A., 1997. Guide to the Butterflies of Russia and Adjacent Territoties. Vol. 1. Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae. — Sofia — Moscow, 480 pp.
 
 

Животные, описанные в 1881 году
Бархатницы
Насекомые Азии